Küchenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Küchenthal (* 1875), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Werner Küchenthal (1882–1976), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (DNVP, NSDAP)